Latijnse naam voor de stad Deventer
 A&VV Daventria, naam van een omnisportvereniging in Deventer (1906), later opgesplitst in:
 AV Daventria 1906, atletiekvereniging
 VV Daventria, voetbalvereniging
 Roei- en Zeilvereniging Daventria, roei- en zeilvereniging